Laura Sánchez peut désigner :
 Laura Sánchez (1981-), une mannequin et actrice espagnole ;
 Laura Sánchez (1985-), une plongeuse mexicaine.